Belmont Township (Illinois)
Belmont Township (Iowa)